La filiación es un concepto jurídico del derecho de familia de Chile que se puede definir como «la relación de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es padre o madre de la otra». Existen dos tipos: la filiación por naturaleza, que se divide en filiación matrimonial y filiación no matrimonial, y la filiación por adopción.

Marco legal 
De acuerdo al Artículo 185 del código Civil, la filiación matrimonial queda determinada en los siguientes casos;

 Por el nacimiento del hijo durante el matrimonio de sus padres, con tal que la paternidad y maternidad este establecida legalmente de conformidad con los artículos 183 y 184 del Código Civil.

 En el caso el hijo nacido antes de casarse sus padres, su filiación queda determinada por la celebración del matrimonio siempre que la paternidad y maternidad ya este determinada con arreglo al Artículo 186 del Código Civil (determinación de la filiación no matrimonial) o en el caso contrario, por el reconocimiento regulado en los Artículos 187 y siguientes.

 Por sentencia judicial firme en juicio de filiación que debe subinscribir al margen de la inscripción de nacimiento del hijo.

Filiación matrimonial 
En la filiación matrimonial, existen cuatro casos;

 Cuando el hijo ha nacido durante el matrimonio de los padres.

 Cuando el hijo ha sido concebido antes del matrimonio de los padres y nace durante su matrimonio.

 Hijos cuyos padres contraen matrimonio con posterioridad a su nacimiento, siempre que su paternidad y maternidad haya estado determinada legalmente a través de los medios del código civil (por reconocimiento o sentencia judicial).

 Hijos cuyos padres contraen matrimonio con posterioridad a su nacimiento, en el caso de que la filiación se determine por reconocimiento realizado por ambos padres, en el acto del matrimonio o durante su vigencia.

Elementos de filiación matrimonial 
 Matrimonial
 Paternidad
 Maternidad

De acuerdo al artículo 180 inciso final del Código Civil chileno, la filiación es no matrimonial en los demás casos, por lo tanto habrá filiación no matrimonial cuando no haya matrimonio o bien cuando esté determinado legalmente por el reconocimiento del padres, de la madre o ambos, o por sentencia firme en juicio de filiación.

Formas en que se determina la filiación 
 Por reconocimiento que es siempre voluntario. 
 Por sentencia judicial firme en juicio de filiación.

La filiación no matrimonial 
La filiación no matrimonial queda determinada:
 Por el reconocimiento del padre, de la madre o de ambos.
 Por sentencia judicial firme de juicio de filiación.

Elementos de la filiación matrimonial 

El matrimonio: La doctrina ha estimado que podría impugnarse la filiación matrimonial por no concurrir el elemento matrimonio, aun cuando la ley no prevé esta posibilidad.

Se podría impugnar en 2 casos;
 Inexistencia del matrimonio: Se aplican toda las reglas de la inexistencia (no ha paternidad y todos la pueden alegar)
Matrimonio simplemente nulo y no de un nulo putativo, puesto que solamente el nulo putativo en la medida que sea contraído por los cónyuges de buena fe y con justa causa de error, producen los mismos efectos que el matrimonio válido. En este caso se aplican todas las normas de la nulidad del matrimonio.
 La maternidad: Somarriva lo define como el hecho de haber tenido la mujer un parto y que el producto de ese parto sea el hijo que se pretende'

Véase también 
 Filiación

Bibliografía 
 Ramos Pazos, René. Derecho de Familia (2 tomos). Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2010, 708 pgs.
 Gómez de la Torre, Maricruz. El Sistema Filiativo Chileno. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007, 380 pgs. 
 Abeliuk, René. La Filiación y sus Efectos (2 tomos). Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2003, 754 pgs.

Referencias

Enlaces externos 
 Guía sobre Filiación en Biblioteca del Congreso Nacional.
 Código Civil chileno: Libro I Título VII: de la Filiación

Derecho de familia
Derecho civil de Chile
Matrimonio en Chile